Il singolare del torneo di tennis Guadalajara Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Hipfl che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (finale)
 Oliver Gross (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Hernán Gumy (primo turno)

 Alberto Martín (primo turno)
 Márcio Carlsson (primo turno)
 Eduardo Medica (quarti di finale)
 Jan Frode Andersen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 1998